Это список видеоигр, доступных европейским пользователям приставки Nintendo Wii (регион PAL) через Wii Shop и WiiWare.

Ссылки 
 Nintendo Europe — WiiWare

WiiWare